Лас Дос Уастекас има више значења:

 Лас Дос Уастекас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Дос Уастекас, Чилите (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Дос Уастекас (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику